Die Poolbillard-Europameisterschaft 2007 war ein Poolbillardturnier, das vom 14. bis zum 25. März 2007 im Hotel Babylon in Liberec stattfand. Zuständig für die Organisation war der europäische Poolbillardverband EPBF. Nach 2001 und 2004 war es die dritte Poolbillard-EM in Tschechien.

Ausgespielt wurden die Poolbillarddisziplinen 8-Ball, 9-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Herren, Damen & Rollstuhlfahrer; wobei die Rollstuhlfahrer allerdings nur die Titel im 8-Ball und 9-Ball; nicht jedoch im 14/1 endlos ausspielten.

Zeitplan & Format 
Zunächst wurden die Titel im 14/1 endlos ausgetragen, die in der Zeit vom 15. bis zum 17. März angesetzt waren. Es folgten die Wettbewerbe in der Disziplin 8-Ball, die zwischen dem 17. und 24. März ausgespielt wurden. Den Abschluss bildete dann 9-Ball, das zwischen dem 21. und 24. März auf dem Programm steht. 

Gespielt wurde zunächst in allen Kategorien im Doppel-K.-o.-System. Das bedeutet, dass man ein Spiel verlieren kann (dann allerdings den längeren Weg über die Verliererrunde überstehen muss) ohne sofort aus dem Turnier auszuscheiden. Eine zweite Niederlage führte allerdings in jedem Fall zum Ende des Turniers. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier ist (bei den Herren 32; bei den Damen 16 und bei den Rollstuhlfahrern 8). Von da an ging es im K.-o.-System (bedeutet: Jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden) bis zum Finale. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2007
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Liberec
Billardturnier in Tschechien